Parahelichus är ett släkte av skalbaggar. Parahelichus ingår i familjen öronbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Öronbaggar
Parahelichus